Termin ATIC ima više značenja.

 Inozin monofosfatna sintaza, enzim
 -{ATIC Records}-